Nedlloyd, een Nederlandse scheepvaartmaatschappij
 Nederlandsche Lloyd, verzekeringsmaatschappij die in 1963 de handelsnaam Nedlloyd ging voeren
 Nedlloyd (tafeltennisvereniging), opgericht in 1932 door de verzekeringsmaatschappij Nederlandsche Lloyd
 Royal P&O Nedlloyd, een Nederlands transportmaatschappij
Schepen

Nedlloyd Africa, een containerschip gebouwd in 1992
Nedlloyd America, een containerschip gebouwd in 1992
Nedlloyd Asia, een containerschip gebouwd in 1991
Nedlloyd Bahrain, een vrachtschip gebouwd in 1978
Nedlloyd Baltimore, een vrachtschip gebouwd in 1978
Nedlloyd Bangkok, een vrachtschip gebouwd in 1978
Nedlloyd Barcelona, een vrachtschip gebouwd in 1979
Nedlloyd Clarence, een containerschip gebouwd in 1983
Nedlloyd Clement, een containerschip gebouwd in 1983
Nedlloyd Colombo,  een containerschip gebouwd in 1982
Nedlloyd Dejima, een containerschip gebouwd in 1973
Nedlloyd Delft, een containerschip gebouwd in 1973
Nedlloyd Europa, een containerschip gebouwd in 1991
Nedlloyd Hongkong, een containerschip gebouwd in 1994
Nedlloyd Honshu, een containerschip gebouwd in 1995
Nedlloyd Hoorn, een containerschip gebouwd in 1979
Nedlloyd Houtman, een containerschip gebouwd in 1977
Nedlloyd Oceania, een containerschip gebouwd in 1992
Nedlloyd Neerlandia, een containerschip gebouwd in 1977
Nedlloyd Rochester, een roll-on-roll-offschip gebouwd in 1979
Nedlloyd Rotterdam, een roll-on-roll-offschip gebouwd in 1978
Nedlloyd Rosario, een roll-on-roll-offschip gebouwd in 1979
Nedlloyd Rouen, een roll-on-roll-offschip gebouwd in 1978
Nedlloyd Van Diemen, een containerschip gebouwd in 1984
Nedlloyd Van Neck, een containerschip gebouwd in 1983
Nedlloyd Van Noort, een containerschip gebouwd in 1984
Nedlloyd Zeelandia, een containerschip gebouwd in 1980